Milford (Comtat de Decatur), població d'Indiana (Estats Units d'Amèrica)
 Milford (Comtat de Kosciusko)
 Milford (Connecticut)
 Milford (Donegal), ciutat del Comtat de Donegal, a la República d'Irlanda
 Milford (Iowa)
 Milford (Illinois)
 Milford (Kansas)
 Milford (Maine)
 Milford (Massachusetts)
 Milford (Missouri)
 Milford (Nebraska)
 Milford (Nova Hampshire)
 Milford (Nova Jersey)
 Milford (Nova York)
 Milford (Ohio)
 Milford (Pennsilvània)
 Milford (Utah)
 Milford Center, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Milford Haven, ciutat i port en el comtat gal·lès de Sir Benfro
 Milford Mill, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland
 West Milford (Virgínia de l'Oest), població dels Estats Units a l'estat de Virgínia de l'Oest